Shukla ist der Familienname folgender Personen:

 Nikesh Shukla (geboren im 20. Jahrhundert), britischer Schriftsteller
 Padma Kant Shukla (1950–2013), deutscher Physiker
 Rakesh Shukla (1948–2019), indischer Cricketspieler
 Sidharth Shukla (1980–2021), indischer Schauspieler
 Vidya Charan Shukla (1929–2013), indischer Politiker, Außenminister 1990–1991